Termenul „Aral” se poate referi la:

 Marea Aral din Asia Centrală
 Aralul Mare
 Aralul Mic

 Ak-Mechet'-Aral, un sat din provincia Osh, Kîrgîzstan
 Aral Sea
 Aral, Azerbaidjan (dezambiguizare), locuri din Azerbaidjan
 Aral, Jalal-Abad, un sat din Kîrgîzstan
 Aral, Kazahstan (cunoscut și ca Aralsk)
 Aral, Xinjiang, un oraș din China
 Aral-Vakhym, un sat din provincia Jalal-Abad, Kîrgîzstan
 Aral District, un district din provincia Kîzîlorda, Kazahstan
 Aral Hathi Khel, un orășel din Pakistan
 Aral Karakum, a deșert din Kazahstan
 Aral Moreira, un municipiu din statul Mato Grosso do Sul, Brazilia 
 Aral-Paygambar, o insulă de pe Amu Darya
 Nani Aral, un sat din Districtul Kutch, Gujarat, India
 Aral AG, o companie care livrează produse petroliere